Berkemeier ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Berkemeier (* 1965), deutsche Germanistin und Hochschullehrerin
 Ludolph Berkemeier (1864–1931), niederländischer Künstler
 Winfried Berkemeier (* 1953), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Berkemeyer
 Berckemeyer